Ай-Даніль — мис на чорноморському узбережжі Криму в Україні.

 Ай-Даніль — колишня назва села Данилівка, Ялтинської міськради (Україна).